Sound (Cheshire), een plaats in Cheshire
 Sound (muziek), de stijl of sfeer van (pop)muziek
 Sound (discotheek), een voormalige discotheek in Berlijn
 The Sound, een Britse newwaveband van 1979 tot 1987
 Sound (2007), een film uit 2007